Соревнования по стрельба из лука в двойном американском круге среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 19 сентября. Приняли участие 22 спортсмена из одной страны.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований